Борки-1 () — деревня в Александрийском сельсовете Шкловского района Могилёвской области Белоруссии.

Борки-1-е расположены на левом берегу реки Берёзовка, близ административной границы с Витебской областью, к северу от деревни Староселье.

Описание 
Деревня упоминается в источниках с XVIII века. В 1777 году относилась к Копысскому уезду Могилевской губернии. В 1880-х годах в деревне работали винокурня, сыроварня и водяная мельница. В 1907 году открыта земская школа, в которой первоначально обучались 63 ученика. В 1922 году в переоборудованных помещениях хлебного магазина открыта школа первой степени. В 1930 году был создан колхоз «Вперед», который был ориентирована на мясомолочное животноводство и выращивание племенного скота. В 2007 году проживало 97 человек. В деревне четыре улицы идущих с юго-запада на юго-восток, которые связаны переулки.

Люди, связанные с деревней 
 Карначёнок, Николай Александрович — уроженец деревни 1922 года, в 1942 году лётчику Карначёнку посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Примечания 

Населённые пункты Шкловского района